Vinil (radical) - um radical orgânico (etenil)
Policloreto de vinila - material plástico derivado do vinil
Ou ainda:
Disco de vinil
Vinyl (álbum) - da banda portuguesa The Gift
Vinyl (filme) - de Andy Warhol
Vinyl (série de televisão)

Desambiguação